Carum algiersis är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Carum algiersis ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
algiersis